Casual (dresscode) - en dresscode.
Casual (subkultur) - en supportersubkultur.
Casual (tv-serie) - en amerikansk tv-serie (2015–2018).
Casuals F.C. - en fodboldklub (1883–1939).